Хрін — приправа, яку готують із кореневищ хріну.
 Хрін — багаторічна трав'яна рослина з родини хрестоцвітих, коріння якої вживають як приправу до їжі, у консервуванні та в домашньому лікуванні.
 Хрін — лайливе слово, що вживається в українській мові.
 Хріновуха — український народний алкогольний напій.